Hermenegildo Carlos de Brito Capelo, vice-almirante e explorador de África;
 Félix António de Brito Capelo, biólogo;
 João Carlos de Brito Capelo, vice-almirante e engenheiro hidrográfico;
 Guilherme Augusto de Brito Capelo, vice-almirante e cientista.